Borgan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Borgan, Salo, Egentliga Finland,

Iran 

 Qasr-e Qand, stad, Sistan och Baluchistan,

Norge 

 Borgan (Nord-Trøndelag), ö (6,2 km²), Vikna,

Sverige 

 Borgarån, vattendrag, Västernorrlands län, 
 Borgan, Jämtlands län, vattendrag, 
 Borgan, Dalarnas län, vattendrag,             

Robotskapade Finlandförgreningar